Гран-при Юты — это автоспортивное соревнование, проводящееся на автодроме Miller Motorsports Park.

Дебютное соревнование прошло в 2006-м году. С 2008-го года Большой приз проводится на нынешней конфигурации трассы.

История 
Гран-при Юты дебютировал в календаре серии в 2006-м году, заменив этап в Сономе.

В первые два года Гран-при проводилась на длинной конфигурации трассы.

2006 - 2008 

Борьба за победу проходила между экипажами заводских Audi LMP1 и полузаводскими Porsche LMP2 команды Penske Racing. 

Это стало возможно потому, что из-за отсутствия реальных конкурентов у турбодизельных Audi R10 TDI организаторы максимально ужесточили регламент серии для техники LMP1, из-за чего на спринтерских этапах техника LMP2 боролась на равных, а зачастую и опережала априори более быструю технику старшего класса.

В 2006-м была одержана единственная победа ингольштадцев.

Трёхлетняя борьба завершилась поражением организаторов серии - заводская Audi перешла на отдельные старты, а Porsche закрыла лемановский проект.

2009 - 2010 

После ухода Audi регламенты классов стали ещё больше сближаться. С 2010-го организаторы даже объединили все прототипы в одну зачётную группу. Из общей массы команд, после ухода заводов стали выделяться три коллектива - Highcroft Racing, Dyson Racing и Intersport Racing; которые и вели основную борьбу на этапах серии в общем зачёте.

Гонка-2009 проходила в борьбе двух фаворитов сезона - Highcroft Racing и de Ferran Motorsports. Команда Данкона Дайтона лучше начала сезон, но с третьего этапа наметился перелом - дуэт де Ферран / Пажно стал одерживать одну победу за другой. Триумф в Юте стал для них вторым по счёту.

Перед сезоном-2010 Жиль закрыл проект в серии и ушёл в IRL IndyCar. Однако это не упростило борьбу в чемпионате для Highcroft - к ним подтянулись соперники из CytoSport, Dyson Racing и Drayson Racing.

Команде Дайтона не удались 12 часов Себринга ( их опередили не только заводские Peugeot и полузаводские Aston Martin, но и прямые конкуренты из CytoSport ), но с началом регулярного сезона Highcroft смог начать опережать своих оппонентов и в Юте одержал уже третью победу в сезоне. Гонка в Туэле стала ярким ответом на то, как техника бывшего LMP2 может на равных бороться с техникой LMP1 - машины Highcroft имели большое преимущество на медленных отрезках, а на прямых же очень серьёзно уступали - Lola LMP1 по максимальной скорости регулярно была на 50 км/ч быстрее.

Победители прошлых лет 

Жирным выделен победитель в общем зачёте.

См. также 
 Miller Motorsports Park

 Американская серия Ле-Ман

 Этап RSCS на трассе Miller Motorsports Park
 Этап чемпионата мира по супербайку на трассе Miller Motorsports Park

Ссылки 
 Сайт автодрома Miller Motorsports Park